Fulcher ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Fulcher von Chartres (1059– ca. 1127), französischer Chronist des Ersten Kreuzzugs
 Gabriel Fulcher (* 1969), irischer Rugby-Union-Spieler
 George Avis Fulcher (1922–1984), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Lafayette in Indiana
 Jonni Fulcher (* 1974), schottischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Russ Fulcher (* 1962), amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Volker